Il singolare del torneo di tennis Amarillo Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Peter Tramacchi che ha battuto in finale Tuomas Ketola 6-4, 5-7, 6-3.

Teste di serie 

 Sargis Sargsian (secondo turno)
 Grant Stafford (secondo turno)
 Martin Sinner (quarti di finale)
 Geoff Grant (secondo turno)

 Steve Campbell (semifinali)
 Michael Tebbutt (primo turno)
 Mark Petchey (primo turno)
 Andrej Merinov (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Amarillo Challenger 1997